Le championnat de France Pro B de tennis de table 2011-2012 est la neuvième édition du championnat de France Pro B de tennis de table, second niveau des championnats de tennis de table par équipes en France.

Avant-saison 
 À l'issue de la saison 2010-2011, le Bayard Argentan et le CPC Nice sont relégués de la Pro A Hommes. Ils sont remplacés par la VGA Saint-Maur qui retrouve l'élite 21 ans après l'avoir quitté et par l'US Saint-Denis. 

 Pour la saison féminine, le TT Joué-lès-Tours et le Quimper Cornouaille sont sportivement relégués en Pro B. Ayant terminé aux deux premières places du dernier championnat de Pro B, le CAM Bordeaux et l'AS Miramas refusent la montée pour difficultés financières. Le CNAG repêche pour la troisième année consécutive le TT Joué-lès-Tours et confirme la relégation du Quimper Cornouaille en Pro B. Dès lors, le CNAG se tourne vers l'Entente Marly/Élancourt () puis l'ATT Serris (), mais ces derniers refusent également la montée. Finalement, l'Entente Mirande-Cugnaux/Villeneuve accepte la montée en Pro A et remplace donc Quimper dans l'élite.

 Le SAG Cestas confirme en début de saison que cette saison sera la dernière en Pro A Hommes pour difficultés financières déjà aperçues en début de saison dernière. L'équipe réserve du club évoluant en Nationale 1, seul un club sera relégué en fin de saison.

 Une semaine avant le début de la saison, la Pro A de la Raquette Marmandaise déclare forfait à la suite du non-remplacement involontaire d'une partie de l'équipe partie dans d'autres clubs durant l'été. L'équipe de Nationale 2 en début de saison devient donc l'équipe première, ce qui donne là aussi une seule relégation en Nationale 1.

Championnat Masculin

Clubs engagés

Classements

Général 

|}

|width=50%|

Extérieur 

|}
|}

|width=50%|

Phase retour 

|}
|}

Résultats

Championnat Féminin

Clubs engagés

Résultats

Classements

Général 

|}

|width=50%|

Extérieur 

|} 
|}

|width=50%|

Phase retour 

|}
|}

Liens externes 
 Calendrier pro B messieurs, résultats et classement
 Calendrier pro B dames, résultats et classement

2011-2012
Tennis de table X2
Tennis de table en 2011
Tennis de table en 2012